APY peut faire référence à :
 Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, une grande aire aborigène autoadministrée du nord ouest de l'Australie méridionale ;
 L'APY Art Centre Collective, un collectif d'artistes et réseau de centres d'art contemporain géré de l'Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara.
 .